Contenido puede tener varios significados, como:

 La carga del producto que se guarda en una infraestructura de almacenaje de datos, o se traslada a Forma-Contenido: En las creaciones de arte o ingeniería y, en general respecto a cualquier discurso, la materia o componentes conceptuales respecto a la estructura o forma lógica que construye la unidad de sentido del discurso u obra.
Toda aquella información que se presenta a partir de la trascendencia de los productos y los servicios de una organización en sus distintos grupos de interés.
En gramática. es la parte de un giro que de forma general designa como significado a una de las partes.
Conjunto de cada una de las partes de las que consta una unidad.
Índice de temas o cuentos.

Contenido de CO2, un examen de sangre.
Contenido GC, una característica del genoma.
Contenido abierto: artículos, dibujos, audios o videos publicados bajo una licencia no restrictiva y bajo un formato que permita explícitamente su copia, distribución y modificación.
Contenido libre: cualquier obra funcional, de arte u otro contenido creativo que no posee restricciones legales significativas en relación con el derecho de uso, la redistribución y la creación de versiones modificadas o derivadas por parte de terceros.
Contenido manifiesto y contenido latente, términos de psicoanálisis acuñados por Sigmund Freud.
Contenido de agua, cantidad de agua contenida en una materia.
Contenido de descarga, depósito de datos liberado en forma digital generalmente creado para un videojuego.
Contenido dinámico,  textos, imágenes, videos, ficheros descargables, etc. que forman parte de las páginas web.
Contenido energético, cantidad de energía necesaria para la fabricación y suministro de un producto, material o servicio desde la extracción de la materia prima hasta su desecho o eliminación.